Саксон:

Фамилия 
  (1878—1921) — немецкий цирковой силач, рекордсмен в жиме одной рукой выкручиванием, член Зала славы Международной федерации бодибилдинга (с 2007).
 Саксон, Владимир Станиславович (1927—1988) — советский художник.
  (1772 — не ранее 1819) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания лондонской Национальной портретной галереи и Шотландской национальной портретной галереи.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс», «Майами Долфинс» и «Филадельфия Иглз».
 Саксон, Джон (род. 1935) — американский киноактёр.
  (1920—2005) — американский физик и педагог, президент Калифорнийского университета (1975—1983), председатель Корпорации Массачусетского технологического института (1983—1990).
  (1927—2016) — американский киномонтажёр, лауреат премии «Эмми» за документальную передачу (1972), многократный лауреат премий Американской ассоциации монтажёров.
  (род. 1962) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1993).
  (1920—1988) — американский карикатурист, лауреат премии Национального общества карикатуристов в категориях рекламы (1977) и шуток (1980, 1986, 1987).
  (род. 1956) — американский кинопродюсер, лауреат премии «Оскар» и премии Гильдии продюсеров за фильм «Молчание ягнят».

Другое 
 «Саксон» — бронетранспортёр.